est un mot anglais signifiant « jalousie ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film muet américain de  sorti en 1916 ;
 , film de  sorti en 1922 ;
 , film muet suédois de  sorti en 1923 ;
 , titre anglais de , comédie muette allemande de  sortie en 1925 ;
 , titre alternatif de Variétés (Varieté), drame muet allemand d' sorti en 1925 ;
 Jealousy, film américain de Jean de Limur sorti en 1929 ;
 , drame britannique de  sorti en 1931 ;
 , drame américain de  sorti en 1934 ;
 , titre anglais de , film italien de  sorti en 1942 ;
 , film tchèque de  sorti en 1945 ;
 , titre anglais de Celos, drame espagnol de  sorti en 1999 ;
 , titre anglais de La Jalousie, film français de Philippe Garrel sorti en 2013.

Musique

Album 

 , EP de Loudness sorti le  ;

 , album de  sorti en 1981 ;
 , album de X Japan sorti le .
 Jealousy est un groupe Français de musique  ainsi que le nom d'un EP commercialisé en 2005 par le label Live Saver Records (un Label de la société HIDE MEDIA  ) dont le titre le plus connu est Lucy. Le remix de Live Saver du titre original se classera N°3 de l'airplay TV en Angleterre en 2006.

Chanson 

 , chanson de Chromeo présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Beyoncé présente sur l'album  sorti le  ;
 Jealous, single de Dir En Grey sorti le  ;
 , chanson de Labrinth présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nick Jonas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Fredo Santana présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Amii Stewart présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Martin Solveig présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nanase Aikawa présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Natalie Merchant présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Queen présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Paris Hilton présente sur l'album Paris sorti le  ;
 Jealousy, chanson de Pet Shop Boys présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Stereophonics présente sur l'album You Gotta Go There to Come Back sorti le  ;
 , chanson de Will Young présente sur l'album  sorti le ;
 Jealousy, chanson de  single sorti en 1982

Références